Szabó Krisztián (1989) nemzetközi sakknagymester
Szabó Krisztián (1992) rallycross versenyző
Szabó Krisztián gyorskorcsolyázó olimpikon
Szabó Krisztián Szilárd (1987) jogász, politikus